Enzmilner ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Magdalena Enzmilner (1629–1700), Priorin des Dominikanerinnenklosters Windhaag
 Joachim Enzmilner (1600–1678), Vertreter der Gegenreformation in den ober- und niederösterreichischen Landen